Zwei Schiffe der United States Navy wurden nach John F. Kennedy benannt:

USS John F. Kennedy (CV-67), ein Flugzeugträger, in Dienst von 1968 bis 2007
USS John F. Kennedy (CVN-79), ein Flugzeugträger der Gerald-R.-Ford-Klasse, in Dienst voraussichtlich ab 2020

John F Kennedy
USS